Ковровец:

 Экскаваторный завод «Ковровец»
 Ковровец (мотоцикл)
 Ковровец (футбольный клуб)
 Ковровец (мотобольный клуб)
 Ковровец — морской тральщик Черноморского флота РФ
 Ковровец — название жителя города Коврова.